John-F.-Kennedy-Haus steht für:
 John-F.-Kennedy-Haus (Darmstadt)
 John-F.-Kennedy-Haus Innsbruck, später Kripp-Haus
 John-F.-Kennedy-Haus Wien, Kennedyhof, Rotenturmstraße 1–3